Las Vegas del Tuy peut désigner :

Las Vegas del Tuy : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón ;
 Las Vegas del Tuy : capitale de la paroisse civile de Las Vegas del Tuy, dans la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme